Хелм — фамилия и топоним.

Топоним 
 Хелм (Хелмно, Кульм) — город на северо-востоке Польши, центр Хелминской земли, коренным славяноязычным населением назывался Хелм (Холм).
 Хелм (Холм) — город на берегу реки Ухерка, на юго-востоке Польши, центр Холмщины, ныне в составе Люблинского воеводства.
 Хелм — сельская гмина в Польше, входит в Хелмский повят.

Фамилия 
 Хелм, Даррен (род. 1987) — канадский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз».
 Хелм, Левон (1940—2012) — американский музыкант из группы «The Band» и актёр.
 Хелм, Зак (род. 1975) — американский сценарист, режиссёр и продюсер.

Герб 
Хелм — польский дворянский герб.

См. также 
 Хельм